Quatre navires britanniques ont porté le nom de HMS Leviathan :
HMS Leviathan, lancé en 1750 comme , renommé en 1777, coulé en 1780.
, participe à la bataille de Trafalgar et est détruit en 1848.
, un croiseur cuirassé de classe Drake, lancé en 1901 et détruit en 1920.
, un porte-avions de la classe Majestic, commencé en 1942 et jamais terminé.

Leviathan